Amel 2-700 est un drone de conception algérienne opérationnel depuis octobre 2013.

Le drone Amel 2, premier engin sans pilote de conception algérienne, a effectué son premier vol au début de 2016 et aura probablement un destin prometteur. Le CRTI compte dupliquer le prototype qui a réussi ses tests en vol avant de passer à une phase industrielle, pour répondre aux éventuels besoins.

Le projet Amel a subi les aléas d’une mauvaise gestion de la communication. D’abord projet scientifique appliqué, il devait prouver la possibilité de réunir, de bout en bout, une équipe pluridisciplinaire autour d’un projet de réalisation de drone. Si la conception du premier modèle a pris quatre ans, il a permis de valider les concepts de base et de constituer l’équipe de production. Pour preuve, il n’a fallu que neuf mois à l’équipe pour construire le deuxième modèle, définitif, qui constitue le numéro zéro d’une petite industrie de drones en Algérie. Satisfaite des résultats, l’équipe est dans l’attente de commandes des autorités publiques pour passer à d’autres étapes et proposer des appareils de classes différentes.

Utilisateurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Armée nationale populaire (Algérie)
 Forces aériennes algériennes

Drone militaire
Drone algérien
Avion militaire algérien
Avion construit en Algérie